Ромбли () — коммуна во Франции, входит в регион О-де-Франс, департамент Па-де-Кале, округ Бетюн, кантон Эр-сюр-ла-Лис.

География 
Расположена в 5,5 км по автодорогам к югу от города Эр-сюр-ла-Лис, в 23 км по автодорогам к северо-западу от Бетюна и 52,5 км по автодорогам к северо-западу от Арраса.
Граничит с коммунами Мазенгем, Норран-Фонт, Ленгем и Керн.

История 
Упоминается в справочнике 1770 года как церковный приход в области Артуа, относящийся к диоцезу Сент-Омер, с 4 домами и 17 жителями.
В 1793 году село входило в состав кантона Льеттр района Сент-Омер департамента Па-де-Кале.
С 1801 года входит в состав кантона Норран-Фонт округа Бетюн. С 2015 года — в кантоне Эр-сюр-ла-Лис.

Достопримечательности 
 Часовня Богоматери Неустанной Помощи, построенная вместо отсутствующей с начала XIX века церкви.
 Памятник павшим в Первой мировой войне, установленный в 1921 году, с приделанным в 1935 году распятием.
 Небольшое поместье в конце Главной улицы.

Экономика 
Уровень безработицы в 2015 году — 8,7 % (в 2010 году — 4,5 %). Из 32 жителей в возрасте от 15 до 64 лет — 25 работающих, 2 безработных, 5 учащихся и пенсионеров.
Из 25 работающих 6 работали в своей коммуне, 19 — в другой.

Структура рабочих мест в коммуне (всего 8):

 сельское хозяйство — 25,0 %
 промышленность — 0,0 %
 строительство — 12,5 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 37,5 %
 в том числе торговля и ремонт автомобилей — 0,0 %
 государственные и муниципальные службы — 25,0 %

Политика 
Пост мэра с 2014 года занимает Жасмин Луазон (Jasmine Loison). В муниципальный совет входит 7 депутатов, включая мэра. В 2014 году они были выбраны в первом туре безальтернативно.

Демография 

В 2015 году в коммуне проживало 54 человека (27 мужчин и 27 женщин), учтено 56 человек (27 мужчин и 29 женщин), 62,2 % из 45 человек в возрасте от 15 лет состояли в браке.

В коммуне 25 частных домов, из них 2 пустует, 1 является вторым домом. Из 22 первых домов 20 находится в собственности, 2 арендуются.

Из 22 домохозяйств доля имеющих 1 автомобиль составила 22,7 %, 2 и более автомобиля — 63,6 %.

Из 41 закончившего обучение 31,4 % окончили коллеж или менее, 34,3 % имели среднее профессиональное образование, 17,1 % окончили лицей и 17,1 % имели высшее образование.

См. также 
 Коммуны департамента Па-де-Кале

Примечания

Ссылки 
 
 

Коммуны департамента Па-де-Кале